Morvay Gábor (1954) filmproducer, gyártásvezető
 Morvay Gábor (1991) színművész, szinkronszínész